Иозефовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Иозефовка.

Образовано Законом от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Городищенское сельское поселение

Географические данные 
 Общая площадь: 68,97  км²
 Расположение: центральная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на севере — с  Корзовским сельским поселением
 на северо-востоке — с  Печерским сельским поселением
 на юго-востоке — с Микшинским сельским поселением
 на юге-западе — с  Городищенским сельским поселением
 на северо-западе — с Кожуховичским сельским поселением
 Крупные реки: Сож, Белица.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 9 населённых пунктов:
 Иозефовка — деревня, административный центр
 Богдановка, деревня
 Красный Бор, деревня
 Ларьковка, деревня
 Пиряны, деревня
 Плещицы, деревня
 Пыковка, деревня
 Хайновщина, деревня
 Хорошково, деревня

В состав Йозевовского сельсовета Хиславичского района входила деревня Шапорова Буда, находившаяся между современными деревнями Йозефовка, Ларьковка и Дубровка.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины .

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году